

Lokalizacje

Niemcy 
 Indersdorf – dzielnica gminy Petersdorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aichach-Friedberg
 Markt Indersdorf – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dachau

Inne 
 Indersdorf – klasztor